Une vie steht für:
 Une vie [dt. Titel Ein Leben (Roman)], Roman (1883) von Guy de Maupassant
 Une vie (dt. Titel Ein Frauenleben), französischer Spielfilm (1958) von Alexandre Astruc
 Une vie…, Studioalbum (1971) von Dalida
 Une vie (dt. Titel „Und dennoch leben: die Autobiografie der großen Europäerin“), Autobiographie (2007/dt. 2009) von Simone Veil
 Une vie [dt. Titel Ein Leben (2016)], belgisch-französisches Filmdrama von Stéphane Brizé

 Callas: Une vie, Biografie über Maria Callas (1979) von Pierre-Jean Rémy

Siehe auch:
 Ein Leben
 One Life
 Une vie de chat
 Une vie meilleure
 Une vie sauvage